Le championnat du Brésil de football 1988 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Bahia.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Second tour

Groupe A

Groupe B

Classement général

1/4 de finale 
 Grêmio 0-0 ; 1-0 Flamengo
 Sport Recife 1-1 ; 0-0 Bahia
 Fluminense 1-0 ; 1-2 ; 2-0 Vasco da Gama
 Cruzeiro 0-0 ; 0-2 Internacional

1/2 finales 
 Grêmio 0-0 ; 1-2 Internacional
 Fluminense 0-0 ; 1-2 Bahia

Finale 
 Bahia 2-1 ; 0-0 Internacional
Bahia remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1988
Brésil
Sport au Brésil en 1988